Rawson megye (Chubut), megye Argentína Chubut nevű tartományában
Rawson megye (San Juan), megye Argentína San Juan nevű tartományában